Gefangen (ang. Locked Up) – niemiecki dramat filmowy w reżyserii Jörga Andreasa z 2004 r. Film opowiada o mężczyźnie osadzonym w męskim więzieniu. Zawiera bardzo dużo scen erotycznych, a nawet pornograficznych.

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Poster
 Oficjalny serwis filmu

Dramaty filmowe o tematyce LGBT
Niemieckie filmy o tematyce LGBT
Niemieckie dramaty filmowe
Niemieckie filmy erotyczne